Premier-Décembre ou -Décembre ou -Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :

 Le  : Suppression de la gabelle sur le sel, par l'Assemblée constituante de 1789, en l'absence de véto du roi Louis XVI.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération de Kogenheim, Huttenheim et Sermersheim , par le 12e régiment de chasseurs d'Afrique, dans le Bas-Rhin.
 Libération de Châtenois par les Américains et de Benfeld par la division du général Leclerc, dans le Bas-Rhin.
 Libération de Huningue avec le concours du  de la Brigade légère du Languedoc des FFI et de Mollau, dans le Haut-Rhin.
 Le  : Explosion accidentelle meurtrière d'un obus à ailettes trouvé par des enfants à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados..
 Autres dates et lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Premier-Décembre » et « I(er)-Décembre »

Graphie « -Décembre »

Graphies en langues étrangères 
D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 1ro de Diciembre » ou « Primero de Diciembre » ou « Uno de Diciembre »
 Mexique : événements non connus
 (Calle) Primero de Diciembre, à Iztapalapa, Ciudad de Mexico.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffre

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
01